Atlantis Verlag steht für: 

 Atlantis Verlag (Hürlimann), ein 1930 gegründeter Schweizer Verlag des Verlegers Martin Hürlimann
 Atlantis Literaturverlag, Neustart des o. g. Schweizer Verlags ab 2022 in Zürich
 Atlantis Verlag (Phantastik), ein 1999 gegründeter deutscher Verlag für phantastische Literatur in Stolberg (Rheinland).